В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Бойд ():
 округ '''Бойд''' — штат Кентукки
 округ '''Бойд''' — штат Небраска